Акылбек:

 Акылбек — казахское, киргизское мужское имя.
 Акылбек Жапаров — государственный и политический деятель Кыргызстана, доктор экономических наук, депутат Жогорку Кенеша.
 Акылбек Сабалулы — казахский акын.